La trance est un genre de musique électronique.
 Trance est le titre original du film américain The Eternal: Kiss of the Mummy, réalisé par Michael Almereyda en 1998.
 Trance est un film américain réalisé par Gary Dean Orona (2002).
 Trance est un film britannique réalisé par Danny Boyle (2013).

Homonymie de titre